Hosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hosjö, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (31,5 ha)
Hosjön, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Hosjön (Lilla Malma socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (67,14 ha)
Hosjön (Mellösa socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Hosjön, Uppsala kommun, sjö belägen cirka 2 km nordost om Knutby i Uppsala kommun,  (2,45 km²)
Hosjön (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (14,2 ha)
Hosjön, Falun, sjö i Falu kommun,  (1,41 km²)
Hosjö-Kalven, Kalven sjö i Hofors kommun, 
Hosjön (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (42 ha)
Hosjön, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (9,26 ha)
Hosjön (Hallens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun och Åre kommun,  (1,88 km²)
Hosjön (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (45,5 ha)
Hosjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (25,5 ha)
Hosjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (2,47 ha)

Se även
Hosjö (olika betydelser) – flera
Vika-Hosjö församling i Falu-Nedansiljans kontrakt i Västerås stift och Falu kommun i Dalarnas län
Backa-Hosjö AB

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn